

Médecine 
 La folie est un dérèglement de la santé mentale.

Musique 
 La folie ou folia est également un genre musical baroque des , popularisé en Italie, basé sur un motif qui se répète en se modifiant. Le violon est très souvent utilisé comme instrument pour jouer une folie.

Architecture 
 La  folie se dit de certaines résidences construites depuis le  en dehors des villes à l'usage de maison de plaisance ou de réception.
 À Montpellier, une folie est le nom donné à un château ou un domaine construit pendant l'Ancien Régime par un noble de robe.
 À Lille, les maisons Folies sont un ensemble de lieux culturels créés dans la métropole à l'occasion de l'évènement Lille 2004 capitale européenne de la culture.

Voir aussi